Buka Tuir ist der Kampfname von:

 João Francisco de Fátima (1969–2020), osttimoresischer Marineoffizier
 Noé da Silva Ximenes (* 1969), osttimoresischer Politiker